Э́ми Мари́ Хилл (; 9 мая 1953, , Южная Дакота, США) — американская стендап-комедиантка, характерная актриса и артист озвучивания.

Биография и карьера 
Хилл родилась в , Южная Дакота, в семье японки Аяко Йонеока Хилл (1914—2008) и финского американца Арчи Расселла Хилла, погибшего после автомобильной аварии в 1979 году. Она стала признанной актрисой, работающей с известной азиатской американской театральной компанией в Сан-Франциско, штат Калифорния. Хилл также известна в театральном мире как авторитетная актриса перфомансов, написавшая и исполнившая несколько сольных шоу, в том числе трилогию Tokyo Bound, Reunion и Beside Myself.

У Хилл есть приёмная дочь — Пенелопа Хилл (род. 2000).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Средней школы Франклина (Сиэтл)